Multivers peut faire référence à :

 Le multivers, une théorie physique élaborée à partir des travaux d'Everett, qui postule l'existence simultanée de plusieurs univers ; à ne pas confondre avec les mondes possibles qui sont des systèmes construits à partir de la logique modale, par Leibniz et Kripke.
 Les multivers dans la fiction, utilisation des univers parallèles dans l'élaboration de récits fictionnels ;
 Le Multivers de Michael Moorcock (ou « Hypercycle du Multivers »), ensemble qui réunit les différents mondes et cycles de Michael Moorcock en croisant les récits ;
 Le Multivers DC, la réunion de divers mondes fictionnels de DC Comics.